Tränkle ist der Familienname folgender Personen:

Anton Tränkle (18??–1946), deutscher Unternehmer und Gründer des gleichnamigen Sanitärtechnikherstellers
Günther Tränkle (* 1956), deutscher Physiker
Hermann Tränkle (1930–2018), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
Trenkle